Григо́рий Саве́льевич Маслако́в, "Маслак" (1877—1921) — военный деятель, участник Гражданской войны.

Биография 
Григорий Маслаков родился в 1877 году семье бедняков в Ставропольском крае. Вплоть до революции проживал в Сальском округе Области Войска Донского, территория которого ныне входит в состав России и Украины. До первой мировой войны служил объездчиком у коннозаводчика Королькова, после поступил на службу в конную артиллерию, где дослужился до звания вахмистра.

На стороне красных
В  феврале  1918  г.  Маслаков  создал  краснопартизанский  отряд  в Сальском округе, во главе которого воевал против белоказаков атаманов П.Х. Попова и П.Н. Краснова. В мае того же года маслаковские партизаны присоединились к отряду Думенко. В сформированной вскоре бригаде бывший  вахмистр  стал  командиром  эскадрона,  затем  командовал  1-м кавалерийским  полком.  В  марте  1919  г.  за  боевые  заслуги  Маслаков вместе с начальником дивизии Думенко и командиром бригады Буденным был  награжден  орденом  Красного  Знамени.  Всего  же  Маслаков имел  два  ордена  Красного  Знамени.  Командуя  полком,  он  снискал симпатию красноармейцев всей бригады. За умелое руководство полком и  за  «проявленную  энергию  в  военном  деле»  Маслаков  в  июне  1919  г. был  назначен  командиром  1-й  отдельной  бригады  4-й  кавалерийской дивизии.

Также Маслаков непродолжительное время командовал 1 конным корпусом. Кроме того, Григорий Маслаков при участии Бориса Думенко стал одним из основателей 1 Конной армии. В начале 1920 года Григорий Маслаков принимает на себя командование 14 Майкопской кавалерийской дивизией и в том же году становится членом РКП(б).

В ноябре 1920 года Маслаков принимает командование 4-й Петроградской кавалерийской дивизией, но в декабре был понижен до командира бригады в той же дивизии.

В составе 4 дивизии бригада Григория Маслакова участвовала в подавлении повстанцев под командованием Нестора Махно в Екатеринославской губернии.

Против красных
За отказ вести карательные акции против повстанцев в начале февраля 1921 года против Маслакова было возбуждено дело о контрреволюции с целью отдать его под суд революционного трибунала. Чтобы избежать наказания, Маслаков призвал свою бригаду и местное население выступить против большевиков и оказать поддержку повстанцам. 8 февраля Маслакову удалось уйти с частью бригады к Дону, где он присоединился к армии Нестора Махно.

Повстанцы громили революционные комитеты. За это время численность бригады Маслакова выросла до 5 тысяч человек за счёт казаков Дона и отряда Сизова. 11 февраля 1921 года Маслаков был объявлен «вне закона», так как «на почве пьянства и демагогии» увлек на мятеж значительную часть бойцов 19-го кавалерийского полка и «предал дело революции», как говорилось в приказе.

10 марта 1921 года Маслаков и Брова со своими отрядами с согласия Нестора Махно двинулись на Северный Кавказ, получив название «Кавказская Повстанческая армия махновцев». Надеясь убедить станичников из 1-й Конной Армии под командованием Будённого и 2-й Конной Армии под командованием Миронова перейти на сторону повстанцев, Маслаков вернулся в Ставропольский край. В марте Маслаков с боями прорвался на северо-восток к Царицыну и Астрахани.

Численность армии Маслакова колебалась в течение следующих 6 месяцев от 1 до 4 тысяч бойцов и вела бои в Калмыцких степях. Первые бои армия Маслакова вела в районе Малодербетского улуса в марте 1921 года и в начале апреля заняла Яшкуль, Чилгир, Улан Эрге и Бургун-Сала, а 29 апреля армия Маслакова заняла город Элиста. Уже в 1921 году армия Маслакова была полностью разгромлена Красной Армией. Маслаков и его соратник Брова были убиты амнистированными участниками отряда.

Образ в литературе 
Григорий Маслаков фигурирует под прозвищем Маслак в рассказе «Афонька Бида» в цикле рассказов «Конармия» (1923 год) советского писателя Исаака Бабеля. Тихий Дон - Шолохова.

Образ в кино 
Комбриг Маслаков появляется в 12-ой (заключительной) серии сериала «Девять жизней Нестора Махно» (2007, режиссёр — Николай Каптан).

Примечания

Ссылки 
 Биография Маслакова Григория Савельевича на сайте konnica.tut.su
 А. В. Баранов; Повстанческое движение «бело-зелёных» в казачьих областях юга России (1920-1924 гг.)

Первоконники
Революционеры России
Большевики
Военные Революционной повстанческой армии Украины
Анархо-коммунисты